Våler kommun kan syfta på:

Vålers kommun, Innlandet – kommun i Innlandet fylke, Norge
Vålers kommun, Viken – kommun i Viken fylke, Norge